

Cinema
 Casa dolce casa (Puss Gets the Boot) – film del 1940 diretto da William Hanna e Joseph Barbera
 Casa dolce casa (The Castle) – film australiano del 1997 diretto da Rob Sitch
 Casa dolce casa – film italiano del 2012 diretto da Tonino De Bernardi

 Casa, dolce casa? (The Money Pit) – film statunitense del 1986 diretto da Richard Benjamin

Televisione
 Casa dolce casa (Home Sweet Home) – serie televisiva australiana del 1980
 Casa dolce casa – serie televisiva italiana del 1990 con Gianfranco D'Angelo
 Casa dolce casa (Open House) – film per la televisione del 2003 diretto da Arvin Brown 
 Casa dolce casa – serie televisiva del 2015

Pagine correlate
Home Sweet Home